Ослиные ворота (Porta Asinaria), азинарии — ворота стены Аврелиана в Риме юго-западнее от ворот Сан-Джованни, построенные в 270—273 годах. Именно через эти ворота византийское войско под начальством полководца Велизария вошло в город в 536 году после победы над остготами.

Две круглые башни были пристроены позднее. На воротах видны остатки фасада из травертина и два ряда маленьких окон. В 1084 году ворота были разрушены, в 1408 году они были закрыты, но, возможно, снова открыты, лишь в XVI веке после постройки Porta San Giovanni движение через эти ворота прекратилось.

Литература 
 Mauro Quercioli, «Le mura e le porte di Roma». Newton Compton Ed., Roma, 1982.
 Laura G. Cozzi, «Le porte di Roma». F.Spinosi Ed., Roma, 1968.

Достопримечательности Рима
Ворота стены Аврелиана
Появились в 200-е годы